Husie kan syfta på:

 Husie socken – socken i Skåne
 Husie landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1934
 Husie församling (före 2002) – en församling i Malmö kontrakt i Lunds stift –2002
 Husie  församling – en församling i Malmö kontrakt i Lunds stift 2014–
 Husie kyrka – en kyrkobyggnad i östra Malmö, församlingskyrka i Husie församling
 Husie  distrikt – ett distrikt i Malmö kommun och Skåne län 2016–